A Republikanska futbołna grupa (1950) było 26. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Bułgarii. W rozgrywkach brało udział 10 zespołów. Mistrzem Bułgarii został zespół Dinamo Sofia.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 A Profesionałna futbołna grupa

Przypisy

Bibliografia 
 
 bulgarian-football.com

1950 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii